Rommelaere ou Romelaëre peuvent faire référence à:

 Emile Rommelaere (1873–1961), un peintre belge
 Réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre, une réserve naturelle à Clairmarais, près de Saint-Omer dans les Hauts-de-France